The Portrait of a Lady (roman), een roman van Henry James
The Portrait of a Lady (film), een film gebaseerd op de roman.